Termenul „magistrat” (din latină de la magistratus = autoritate) în decursul istoriei a însemnat:
în antichitate:
Pretor, la romani praetores demnitar înalt,  după Questor și Edil din Cursus honorum
Archon la greci:: ἄρχων (demnitar, domnitor)
în Evul Mediu:
Funcționari de stat aleși, ca de exemplu judecători
Organism superior de conducere din cetatea Brașov, compus din judele primar, villicul și un număr de senatori (jurați).
în prezent:
Membru al corpului judiciar (judecător, procuror, consilier de curte)
Funcționari de stat din cadrul primăriei unor orașe ca orașul german Brema

Note

Vezi și 
Demnitate